Paul Hébert ist der Name folgender Personen:

* Paul Hébert (Komiker), kanadischer Schauspieler und Komiker 
 Paul Hébert (Schauspieler) (1924–2017), kanadischer Schauspieler, Regisseur und Theatergründer 
 Paul Hébert (Musiker) (* 1971), kanadischer Musiker 
 Paul Octave Hébert (1818–1880), US-amerikanischer Politiker (Louisiana)